Lebedev (en ), au féminin Lebedeva (), est un nom de famille russe courant, qui dérive de lebed, qui signifie « cygne ».

Patronymes 
 Alexandre Lebedev (1959-), personnalité russe du monde des affaires
 Alexeï Lebedev (1852-1912), théologien russe
 Andreï Lebedev (1951-), helléniste et philosophe russe, fils du général Lebedev
 Andri Lebedev (1982-), coureur cycliste estonien issu de la minorité russophone
 Anna Lebedeva (1981-), biathlète kazakhe
 Denis Lebedev (1979-), boxeur russe
 Evgueni Lebedev (1916-1997), acteur soviétique
 Evgeni Lebedev (1981-), athlète russe
 Galina Lebedeva (1976-), gymnaste trampoliniste biélorusse
 Iouri Lebedev (1951-), joueur de hockey sur glace russe
 Ivan Lebedeff (1895-1953), né Ivan Vassilievitch Lebedev, acteur américain d'origine russe
 Ivan Nikolaïevitch Lebedev (1850-1905), officier de marine russe, héros de la bataille de Tsushima
 Jean Lébédeff (1884-1972), né Ivan Konstantinovitch Lebedev, graveur français d'origine russe
 Marina Lebedeva (1985-), biathlète kazakhe
 Natalya Lebedeva (1949-), athlète soviétique, spécialiste du 100 mètres haies
 Nikolaï Lebedev (1966-), réalisateur et scénariste soviétique
 Piotr Lebedev (1866-1912), physicien russe
 
 Tatiana Lebedeva (1976-), athlète russe
 Valentin Lebedev (1923-2008), général soviétique
 Valentin Lebedev (1942-), cosmonaute soviétique
 Vassili Lebedev-Koumatch (1898-1949), poète et parolier soviétique
 Vladimir Lebedev (1984-), skieur acrobatique russe

Institutions 
 Institut de mécanique de précision et d'informatique Lebedev : nommé en l'honneur de Sergueï Alekseïevitch Lebedev
 Institut de physique Lebedev : nommé en l'honneur de Piotr Lebedev

Toponyme 
 Lebedev, cratère météoritique situé sur la face cachée de la Lune.

Voir aussi 
 

Patronyme russe